Pernettya är ett släkte av ljungväxter. Pernettya ingår i familjen ljungväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ljungväxter
Pernettya